Кубок Хорватии по футболу 1992/1993 () — 2-й розыгрыш Кубка Хорватии по футболу.

1/16 финала

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Ссылки 
 Статистика на hrnogomet.com 
 Статистика на rsssf.com

1992/1993
Спорт в Хорватии в 1992 году
Спорт в Хорватии в 1993 году
Хорватия
Хорватия